Todo va bien puede referirse a:
Todo va bien (álbum), un álbum de la banda ecuatoriana Sudakaya, publicado en el 2003.
Todo va bien (programa de televisión de 1994), un programa matinal de televisión español del canal Antena 3, emitido en 1994 y presentado por el periodista Pepe Navarro.
Todo va bien (programa de televisión), un programa nocturno de televisión español del canal Cuatro, emitido entre el 23 de junio de 2014 y el 5 de febrero de 2015 y presentado por Xavi Rodríguez y Edurne.